ZSW – codice aeroportuale IATA dell'idroscalo Prince Rupert/Seal Cove di Prince Rupert (Columbia Britannica), Canada